Гаццоли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гаццоли, Луиджи (1735—1809) — итальянский куриальный кардинал.
 Гаццоли, Людовико (1774—1858) — итальянский куриальный кардинал и доктор обоих прав.